Lista obiektów Nowego Katalogu Ogólnego (NGC) o numerach 4001-5000. Ten katalog astronomiczny obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.

4001 – 4100

4101 – 4200

4201 – 4300

4301 – 4400

4401 – 4500

4501 – 4600

4601 – 4700

4701 – 4800

4801 – 4900

4901 – 5000

Bibliografia 
 The NGC/IC Project 
 
 

 4001